Franciaország
Mortemer, település Oise megyében
Mortemer, település Seine-Maritime megyében